Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2016 war die 18. Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 29. November bis 3. Dezember 2016 in Kasan statt und damit zum vierten Mal in Folge in Russland.

Weltmeister wurde der Kasache Älichan Qaranejew, der im Finale den Ukrainer Artur Piwtschenko mit 7:6 besiegte. Den dritten Platz belegten Nikita Liwada und Bohdan Rybalko. Titelverteidiger war der Russe Wladislaw Osminin, der in der Runde der letzten 32 gegen Karanejew ausschied.

Modus 
Die 88 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Runde 3 bis Finale

Einzelnachweise 

2016
Billardveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Kasan
Billardturnier in Russland